Middle Island – wyspa w archipelagu Falklandów
 Middle Island – wyspa w Hongkongu
 Middle Island – jednostka osadnicza w USA
 Middle Island – wyspa w Kanadzie w prowincji Ontario
 Middle Island – miejscowość w Saint Kitts i Nevis
 Middle Island – wyspa na Atlantyku, część brytyjskiego terytorium Tristan da Cunha
 Middle Island – wyspa na rzece Ohio w Wirginii Zachodniej